Сиби́рская:

 Надя Сибирская (псевдоним, настоящее имя Жермен Лёба; 1900—1980) — французская киноактриса.
 Сибирская — пещера расположенная в Гудаутском районе Абхазии, на Бзыбском хребте.
 Сибирская — станция Дзержинской линии Новосибирского метрополитена.
 Сибирская — железнодорожная станция Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.

См. также 
 Сибирская улица
 Сибирь (значения)
 Сибирский
 Сибирское